Pho ist:
 Pho, der Künstlername des italienischen Künstlers Marco Grassi (* 1976), 
 Phở, ein vietnamesisches Gericht